Avenida de la Estación puede hacer referencia a:
 Avenida de la Estación (Albacete);
 Avenida de la Estación (Alicante).